

Каїп — село, Ключівський район, Алтайський край
 Каїп — присілок, Юргинський округ, Кемеровська область